Gögging ist der Ortsname von:

 Bad Gögging, Ortsteil der Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Gögging (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Gögging (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Göggingen